Камешник — деревня в Грязовецком районе Вологодской области России.

Входит в состав Перцевского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Перцевский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 6 км, до центра муниципального образования Слободы — 4 км. Ближайшие населённые пункты — Девять Изб, Дюкосово, Климово.

По переписи 2002 года население — 76 человек (31 мужчина, 45 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района